Сиби́рь — опустевшая деревня в Добрянском районе Пермского края России. Входит в состав Висимского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена у реки Малый Висим, вблизи ее впадения в реку Большой Висим (Камское водохранилище). Примыкает к селу Висим и стоит примерно в 500 метрах от южной окраины посёлка Ольховка, и около 30 км к северо-западу от города Добрянка.

Население

Инфраструктура 
Подсобное личное хозяйство.

Транспорт 
Остановки общественного транспорта «Висим» и "Колхозная улица" села Висим. Из Добрянки ходят (на август 2020) автобусные маршруты 169, 179.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Добрянского района